Llista amb els màxims golejadors de la lliga belga de futbol.

Historial

Referències i notes 
 1 Originàriament, Rik Coppens fou considerat màxim golejador de la temporada 1951-52 amb 23 gols, fins que l'any 2011 es va veure que Jozef Mannaerts havia marcat 25 gols aquella temporada i el títol canvià de mans.
 2 Josip Weber canvià de nacionalitat durant la temporada 1993-94.
 3 Des de la temporada 2009-10, només els 30 partits de la temporada regular decidien el màxim golejador. No obstant, des de la temporada 2010-11, els gols de les eliminatòries finals també compten. Si aquesta regla hagués comptat la temporada 2009-10, Dorge Kouemaha hagués estat el màxim golejador en comptes de Lukaku.

Vegeu també 
 Llista de futbolistes amb 500 o més gols

Belga de futbol
Futbol a Bèlgica